Den Namen Gilgit tragen:

 eine Stadt in Pakistan, siehe Gilgit (Stadt)
 eine historische Landschaft in Pakistan, siehe Gilgit (Landschaft)
 ein Fluss in derselbigen, siehe Gilgit (Fluss)
 ein Distrikt in Pakistan, siehe Gilgit (Distrikt)

Die Nordgebiete, ein pakistanisches Sonderterritorium, heißen seit 2009 Gilgit-Baltistan